A sárkány szeme, Stephen King 1984-es regénye
 A sárkány szeme, 2012-es amerikai film